Solntsevia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Mamajev 1965. Solntsevia ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Solntsevia